Theaterwerkstatt steht für

 Ort für die Fertigung von Requisiten und Bühnenbildern für das Theater
 ein kreativer Name für Theater- bzw. Schauspielschulen
 die heutige Schauspielschule Charlottenburg
 die 1976 gegründete Theaterwerkstatt Hannover
 die 1992 gegründete Theaterwerkstatt Heidelberg
 die Schauspielschule Mainz, Theaterwerkstatt e.V.